Astride Gneto (née en 1996), judokate française
Kpassagnon Gneto (né en 1971), footballeur ivoirien
Priscilla Gneto (née en 1991), judokate française